Charlotte de Witte – disc-jockey e produttrice discografica belga
 Emanuel de Witte – pittore olandese
 Gaspar de Witte – pittore fiammingo
 Jean de Witte – archeologo, epigrafista, numismatico e scienziato belga
 Laura de Witte – velocista olandese
 Lisanne de Witte – velocista olandese
 Lodewijk De Witte – politico belga
 Peter de Witte III – pittore fiammingo
 Pieter de Witte – pittore fiammingo
 Ronald De Witte – ex ciclista su strada e dirigente sportivo belga
 Seth De Witte – calciatore belga